Tschenis-Tsqali is een rivier in Georgië. Hij begint in het gebergte van Georgië, namelijk in Svaneti, is 176 km lang en ligt volledig in Georgië. Deze rivier gaat op in de rivier Rioni ter hoogte van Samtredia. De naam kan worden vertaald als Rivier van het Paard.

Rivier in Georgië
Stroomgebied van de Zwarte Zee
Ratsja-Letsjchoemi en Kvemo Svaneti